Il singolare del torneo di tennis Innisbrook Women's Open 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Julia Glushko che ha battuto in finale Patricia Mayr-Achleitner 2-6, 6-0, 6-4.

Teste di serie 

 Irina Falconi (primo turno)
 Caroline Garcia (primo turno)
 Laura Pous Tió (quarti di finale)
 Johanna Konta (primo turno)

 Kurumi Nara (primo turno)
 Mariana Duque-Marino (quarti di finale)
 Julija Bejhel'zymer (primo turno)
 Patricia Mayr-Achleitner (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Innisbrook Women's Open 2013